

Patronyme 

 Eulalie Desbrosses (1766-1853), actrice française
 Jean-Alfred Desbrosses, (1835-1906), peintre
 Joseph Desbrosses, (1819-1846), peintre
 Léopold Desbrosses, (1821-1908), peintre
 Philippe Desbrosses, agriculteur, docteur en Sciences de l'environnement et écrivain

Homonymie de patronyme